Topole (Pommeren), een plaats in het Poolse district Chojnicki, woiwodschap Pommeren
 Topole (Mengeš), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Mengeš
 Topole (Rogaška Slatina), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Rogaška Slatina